Козица је умањеница речи коза. Она може значити и:

 Козица (Пљевља), насељено место у општини Пљевља, Црна Гора;
 Козица (Фојница), насељено место у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ;
 Козица (Кичево), насељено место у општини Кичево, Северна Македонија;
 Козица (Крџали), насељено место у Крџалијској области, Бугарска;
 Козица (Трговиште), насељено место у Трговишкој области, Бугарска;
 Козица (Вргорац), насељено место града Вргорца, Хрватска;

или

 Козица (притока Сане), десна притока ријеке Сане;
 Козица (притока Лашве), десна притока ријеке Лашве;

или

 Горња Козица, насељено место у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ;
 Горња Козица, насељено место у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ;
 Доња Козица, насељено место у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ;
 Доња Козица, насељено место у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ.

Види још 
 Козице